O Linux Router Project (LRP) é um projeto open-source de software. Foi finalizado em 22 de Junho de 2003 de acordo com  seu desenvolvedor, Dave Cinege. Para muitos usuários, este projeto foi superado por um de seus forks (divisões de projeto), o projeto  LEAF.

LRP começou como um distribuição linux rodando a partir de um disquete. Utilizando hardware que muitos consideravam muito antigos e obsoletos para uso como desktop, este projeto permitiu a criação de poderosos roteadores funcionando apenas com um sistema contido em um disquete, que facilmente podia ser reinicializado e era quase à prova de falhas.

A distribuição original era baseada na distribuição Linux Debian.

Ligações externas
 LEAF — Linux Embedded Appliance Firewall
 Página do LRP, descontinuada

Distribuições Linux descontinuadas